Крымскорозовский сельский совет (, ) — административно-территориальная единица в Белогорском районе в составе АР Крым Украины (фактически до 2014 года), ранее до 1991 года — в  составе Крымской области УССР в СССР.

Население по переписи 2001 года составляло 1990 человек.

В состав сельсовета к 2014 году входило 2 села:
 Крымская Роза
 Вишнёвое

Территория сельсовета находится в северном предгорье Внутренней Крымских гор, в долине ручья Монтанай — правого притока реки Зуя, в части собственно Зуйской долины, у шоссе  Симферополь — Феодосия.

История 
Крымскорозовский сельсовет образован в Белогорском районе в составе Крымской области УССР СССР 5 июня 1990 года выделением из Зуйского поссовета двух населённых пунктов. С 12 февраля 1991 года сельсовет в восстановленной Крымской АССР, 26 февраля 1992 года переименованной в Автономную Республику Крым. 24 марта 1997 года была снята с учёта ВР Украины Владимировка и совет обрёл современный состав. 

С 21 марта 2014 года — в составе Республики Крым России. 

С 2014 года на месте сельсовета находится Крымскорозовское сельское поселение Республики Крым.

Примечания

Литература 
 

Сельские советы Белогорского района Крыма